Szervezetek
 Royal Newfoundland Constabulary, Newfoundland és Labrador rendőrsége
 Oroszország–NATO Tanács (Russia-NATO Council), a NATO és Oroszország közötti közreműködés 
Politika
 Republikánus Nemzeti Bizottság (Republican National Committee), az amerikai Republikánus Párt országos vezetősége
 Republikánus Nemzeti Gyűlés (Republican National Convention), az amerikai Republikánus Párt által rendezett elnökjelölt-választó gyűlések
egyéb
 Radio Network Controller
 RELAX NG fájlok kiterjesztése
 Niger-társaság (Royal Niger Company), brit kereskedelmi társaság